Дзеконьский () — польская фамилия. Известные носители:
 Дзеконьский, Казимеж (1779—1849) — польский бригадный генерал, участник польских восстаний.
 Дзеконьский, Юзеф Богдан (1816—1855) — польский писатель.
 Дзеконьский, Юзеф Пиус (1844—1927) — польский архитектор.